Thomas Azevedo (Peer, 31 augustus 1991) is een Belgische voetballer van Portugese origine die onder contract stond bij Oud-Heverlee Leuven. In augustus 2019 tekende hij bij Patro Eisden Maasmechelen.

Carrière
Thomas Azevedo debuteerde in 2008 bij tweedeklasser KVSK United, dat in 2010 veranderde in Lommel United. Bij Lommel brak Azevedo volledig door. Tijdens het seizoen 2010/11 leek de club lang op weg om kampioen te worden, maar uiteindelijk ging Oud-Heverlee Leuven met de titel in Tweede Klasse aan de haal. Ook in de eindronde kon Lommel de promotie niet afdwingen. De 19-jarige Azevedo haalde tijdens het seizoen ook twee keer de media door een auto-ongeluk.

Statistieken

Azevedo, Thomas